Caetés kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Caetés (ort), Pernambuco, 
 Caetés (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar